Села:
 Мардарівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
 Мардарівка — Одеська область, Подільський район

Залізнична станція:
 Мардарівка — лінійна пасажирська залізнична станція Одеської залізниці